Jan Baranowski (zm. po 1641) - sędzia grodzki bydgoski.
 Jan Baranowski (XVII wiek) – pułkownik husarii chorągwi ukraińskich, miecznik bracławski, stolnik bracławski.
 Jan Baranowski (zm. 1634) – starosta przedborski, starosta czorsztyński, starosta nowokorczyński, kasztelan małogoski, wojewoda sieradzki.
 Jan Baranowski (zm. 1699) - pułkownik kawalerii, miecznik bracławski.
 Jan Baranowski (1800-1879) – astronom, przyrodnik.
 Jan Józef Baranowski (1805-1888) –  ekonomista, finansista, szlachcic, językoznawca, inżynier, wynalazca.
 Jan Baranowski (1895-1940) – posterunkowy Policji Państwowej, ofiara zbrodni katyńskiej (Kalinin).
 Jan Baranowski (1883-1959) – działacz ruchu robotniczego.